Александр Бофорт Мик (; 17 июля 1814, Колумбия — 30 ноября 1865) — американский политик, адвокат и  шахматист.

Участник 1-го американского шахматного конгресса.

Книги 
 Americanism in literature. An oration before the Phi Kappa and Demosthenian societies of the University of Georgia, at Athens, August 8, 1844, Charleston, Burges and James, printers, 1844, 39 p.
 A digest of the laws of the state of Alabama, with John Gaston Aikin, 2nd edition. Tuscaloosa, Ala., D. Woodruff, 1836, 664 p.
 The Red Eagle. A poem of the South, New York, D. Appleton & company, 1855, 108 p.
 Montgomery, Ala., The Paragon press, 1914
 Romantic passages in southwestern history; including orations, sketches and essays, New York, Mobile, S.H. Goetzel & co., 1857, 330 p.
 Spartanburg, S.C. : Reprint Co., 1975
 Songs and poems of the South, New York, Mobile, S. H. Goetzel & co., 1857, 282 p.
 The South west: its history, character, and prospects, Tuscalossa, C. B. Baldwin, p’r., 1840, 40 p.

Ссылки 

Шахматисты США
Генеральные прокуроры Алабамы